Сабуро-Покровский сельсовет — сельское поселение в Никифоровском районе Тамбовской области Российской Федерации.

Административный центр — село Сабуро-Покровское.

Экономика 
В селе Сабуро-Покровское действует комбинат хлебопродуктов, оснащённый современным оборудованием - ООО "Сабуровский Комбинат Хлебопродуктов"

Транспорт 
село Сабуро-Покровское расположено на 424 км федеральной трассы  «Каспий», в 30 км к северо-западу от областного центра г. Тамбов и в 20 км от районного центра пгт Дмитриевка. Связь с ними осуществляется по федеральной трассе  «Каспий» Москва — Астрахань (до 31 декабря 2017 применяется старый учётный номер ). Время в пути до Москвы на автомобиле составляет около пяти, шести часов.

По территории села проходит Юго-Восточная железная дорога, движение по которой было открыто ещё в 1869 году и располагается станция Сабурово, расстояние до станции Никифоровка составляет 20 км.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З «Об установлении границ и определении места нахождения представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области»

Население

Состав сельского поселения

Ссылки 
 Паспорт Сабуро-Покровского сельсовета.

Примечания 

Муниципальные образования Никифоровского района
Сельские поселения Тамбовской области